Суперкубок Білорусі з футболу 2023 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2023 року між чемпіоном Білорусі «Шахтарем» та володарем Кубка Білорусі клубом Гомель.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2023
Білорусь
2023 у білоруському спорті
Лютий 2023
Події 25 лютого